Sterope (Asterope) – w mitologii greckiej jedna z Plejad
 Sterope – w mitologii greckiej córka Akastosa
 Sterope – w mitologii greckiej córka Cefeusza
 Sterope – w mitologii greckiej córka Pleurona
 Sterope I (właściwie: Asterope) – gwiazda w Plejadach, w gwiazdozbiorze Byka
 Sterope II – inna gwiazda w Plejadach

Zobacz też 
 Steropes – w mitologii greckiej jeden z cyklopów